Круи́з — многозначное слово:

 Круиз — морское путешествие.
 «Круиз» — советская и российская рок-группа.